Пробковое дерево: 

Некоторые виды деревьев, служащие для получения пробки:
 ,
 .
Виды деревьев, пригодные для получения суррогатов пробки: 
 ,
  =  
  .